Hamilius
 ist der Familienname folgender Politiker:
 Émile Hamilius (1897–1971), luxemburgischer Politiker (DP)
 Jean Hamilius (* 1927), luxemburgischer Sportler und Politiker (DP), MdEP

 der öffentliche Place Hamilius in Luxemburg-Stadt